El río San Martín puede referirse a:
 Río San Martín un curso de agua amazónico en Bolivia,
 Río San Martín (Tierra del Fuego), un curso de agua que fluye desde Chile hacia Argentina en la isla Grande de Tierra del Fuego.